Filippine
 Union Theological Seminary – università di Dasmariñas

Stati Uniti d'America
 Union Theological Seminary – università di New York
 Union Theological Seminary – nome originario dello Union Presbyterian Seminary, università di Richmond